Świerzno kan syfta på:
Świerzno, Powiat kamieński – en ort och landskommun i Västpommerns vojvodskap i nordvästra Polen
Świerzno, Miastko – en by i Miastkos kommun i Pommerns vojvodskap